Сохновка — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Сохновка — село в Бородулихинском районе Восточно-Казахстанской области.

Россия 
 Сохновка — посёлок в Назаровском районе Красноярского края.